Лафлер — прізвище французького походження

 Арт Лафлер — американський актор.
 Сюзанн Лафлер — американська дитяча письменниця.
 Гі Лафлер — канадський хокеїст